Тэуси-Яха:

Реки

 Тэуси-Яха (приток Большой Хадырь-Яхи)
 Тэуси-Яха (приток Ягенетты)